Het verboden bacchanaal (roman) 
 Het verboden bacchanaal (film)